Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu (do 18 października 2007 pod nazwą Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej) – niepubliczna uczelnia akademicka, założona w 1997 we Wrocławiu. Podmiotem prowadzącym uczelnię jest wrocławski Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Prezydentem i założycielem oraz pierwszym rektorem uczelni do 29 września 2018 prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica. Obecnie rektorem jest prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz.

Działalność 
W 2005 r. szkoła uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, a kilka lat później w zakresie dziennikarstwa, od 2009 stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Szkoła oferuje również studia podyplomowe, studia MBA oraz kursy. DSW uzyskała pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (na kierunkach Pedagogika, Pedagogika specjalna, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna). Do chwili obecnej absolwentami uczelni zostało ponad 12 000 osób.

W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz Zamiejscowy w Kłodzku, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego), możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogatą ofertę funduszy stypendialnych. Ponadto studenci, absolwenci oraz pracownicy mają do dyspozycji jedną z największych w Polsce akademickich bibliotek, własną księgarnię, wydawnictwo naukowe, studio telewizyjne, pracownie (multimedialne, informatyczne, projektowe i fotograficzne) oraz nowoczesne laboratorium dźwięku ze studiem nagraniowym. W ramach uczelni aktywnie funkcjonują także galeria sztuki, teatr akademicki, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz własne Centrum Konferencyjne.

Uczelnia wydaje czasopisma:
 „Forum Oświatowe”,
 „Studia Poradoznawcze”,
 „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”,
 „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”.

Kierunki studiów 
Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na piętnastu kierunkach.

 Studia licencjackie
 administracja
 bezpieczeństwo wewnętrzne
 human resources i coaching
 media design i marketing wizerunkowy
 media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
 sztuki nowoczesne – Design Now!
 pedagogika
 praca socjalna
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 Studia inżynierskie
 geodezja i kartografia
 informatyka
 Studia jednolite magisterskie
 psychologia
 pedagogika specjalna
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 Studia magisterskie
 administracja
 bezpieczeństwo narodowe
 human resources i coaching
 media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
 pedagogika
 pedagogika specjalna
 praca socjalna
 psychologia
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Władze 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zmieniło pierwotny system zarządzania uczelnią z rektorskiego na prezydencko-rektorski. Tak oto prezydentem od 2016 był dr hab. Robert Kwaśnica, prof. DSW

 Rektor: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
 Kanclerz: mgr Krzysztof Kamiński
 Wicekanclerz: dr Bartosz Błaszczak

Wykładowcy

Absolwenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa DSW
 
 Strona internetowa DSW z aktualnymi władzami uczelni
 Oficjalna strona prowadzona w serwisie Facebook

 
Uczelnie we Wrocławiu